Astro Boy, pel·lícula estrenada el 2009.
 ASTRO-A, observatori espacial japonès llançat el 1981.
 ASTRO-B, observatori espacial japonès llançat el 1983.
 ASTRO-C, observatori espacial japonès llançat el 1987.
 ASTRO-E, satèl·lit japonès.
 ASTRO-G, radi telescopi orbital japonès.
 Bultaco Astro, motocicleta fabricada de 1971 a 1979.
 The Astro-Zombies, pel·lícula estrenada el 1968.